Familia Bernoulli derivă dintr-o familie olandeză refugiată la Basel, ca urmare a evenimentelor politice ale epocii.
Numără printre descendenții săi direcți peste 120 de matematicieni, dintre care cel puțin opt au fost celebri prin dezvoltarea și răspândirea calculului diferențial și integral:
 Jakob Bernoulli (1654–1705), sau Jaques Bernoulli, cunoscut prin contribuții cunoscute ca: inegalitatea lui Bernoulli, lemniscata lui Bernoulli, ecuația diferențială de tip Bernoulli.
 Johann Bernoulli (1667–1748), sau Jean Bernoulli, fratele lui Jakob și tatăl lui Daniel, cunoscut pentru contribuțiile sale din domeniul calculului diferențial și integral și mecanicii
 Daniel Bernoulli (1700–1782), cel care a formulat principiul care îi poartă numele (Legea lui Bernoulli) din mecanica fluidelor
 Johann II Bernoulli (1710–1790), matematician și fizician elvețian
 Johann III Bernoulli (1744 – 1807), al cărui unchi a fost Daniel și bunic Johann, cunoscut pentru lucrările sale în domeniul astronomiei
 Nicolaus I Bernoulli (1687–1759), matematician elvețian
 Nicolaus II Bernoulli (1695–1726), matematician elvețian, cu lucrări în domeniul curbelor, ecuații diferențiale și probabilități]or
 Jakob II Bernoulli (1759–1789) matematician și fizician ruso-elvețian.